SSK je lahko:

 konvencionalna podmornica (trupna oznaka ameriške vojne mornarice)
 Mercedes-Benz SSK, dirkalnik proizvajalca Mercedes-Benz iz 1930. let
 Slovenska skupnost (kratica SSk), politična stranka slovenske narodne manjšine v Italiji
 Södertälje SK, švedski hokejski klub